

Кібечі — селище, Канаський район, Чувашія
 Кібечі — виселок, Канаський район, Чувашія

Див. також 
 Малі Кібечі
 Нижні Кібечі
 Середні Кібечі